Diego Velazquez (monnik), 12e-eeuwse monnik, stichter van de Orde van Calatrava
Diego Velázquez (kunstschilder), een Spaans kunstschilder
Diego Velázquez de Cuéllar, een Spaans conquistador
Diego Velázquez (acteur), een Argentijns acteur